Tamme (česky přibližně „Doubí“) je jméno několika estonských sídel:

 Tamme (Koonga) – vesnice v obci Koonga v estonském kraji Pärnumaa
 Tamme (Orava) – vesnice v obci Orava v estonském kraji Põlvamaa
 Tamme (Raikküla) – vesnice v obci Raikküla v estonském kraji Raplamaa
 Tamme (Rannu) – vesnice v obci Rannu v estonském kraji Tartumaa